P6 může být:

 P6 (mikroarchitektura) – architektura procesorů Pentium Pro, II a III
 Rover P6 – britský osobní vůz z šedesátých a sedmdesátých let
 třída P6 – třída sovětských torpédových člunů
 IATA kód španělské charterové letecké společnosti Privilege Style